Toto je seznam mistrů základní části slovenské Tipsport ligy.

Mistr základní části slovenské Tipsport ligy

Celkový počet 

Trofeje a ocenění slovenské Tipsport ligy